Wunstorf bezeichnet

 Wunstorf, Stadt und selbständige Gemeinde in der Region Hannover in Niedersachsen

Wunstorf ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Wunstorf (1927–2011), deutscher Fußballtorhüter
 Hildebold von Wunstorf (?–1273), auch Hildbold, Erzbischof von Bremen
 Peter Wunstorf (* 1959), in Alberta in Kanada geborener Kameramann
 Wilhelm Wunstorf (1874–1945), preußischer Landesgeologe
sowie der Name von
 Wunstorf (Adelsgeschlecht), ab dem 13. Jahrhundert im heutigen Niedersachsen nachweisbares Adelsgeschlecht, siehe auch Grafen von Roden

Siehe auch
 Wunstorp
 Wünsdorf